Giovanni Visconti puede referirse a:

 Giovanni Visconti (1983), ciclista profesional italiano;
 Giovanni Visconti (1290-1354), noble, Señor de Milán;
 Giovanni Maria Visconti (1388-1412), noble, segundo Duque de Milán.